MVF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mossoro D Rosado (Brasile)
 mvf – codice ISO 639-3 della lingua mongola periferica